Starrtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Värmland 
Starrtjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (9,56 ha)

Dalarna 
Starrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682686-138008), sjö i Älvdalens kommun,  (12,7 ha)
Starrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685192-137408), sjö i Älvdalens kommun, 
Starrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Starrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, vid Grönfljot), sjö i Älvdalens kommun,  (5,41 ha)

Hälsingland 
Starrtjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (4,69 ha)
Starrtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,

Härjedalen 
Starrtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (5,43 ha)
Starrtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (28,3 ha)

Västerbotten 
Starrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (3,6 ha)

Norrbotten 
Starrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Starrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725373-166682), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Starrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726407-164297), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,1 ha)
Starrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727607-167436), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,3 ha)
Starrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740237-171164), sjö i Jokkmokks kommun, 
Starrtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 740261-171141), sjö i Jokkmokks kommun, 
Starrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Starrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Starrtjärnen (Sorsele socken, Lappland, vid Tjålmliden), sjö i Sorsele kommun, 
Starrtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (20,4 ha)
Starrtjärnen (Tärna socken, Lappland, 728123-149923), sjö i Storumans kommun, 
Starrtjärnen (Tärna socken, Lappland, 729072-145937), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn